El nombre de Iglesia de Jesús Nazareno puede referirse a varios temploss bajo la advocación de Jesús Nazareno.

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Chile 
 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en la localidad de Aldachildo, comuna de Puqueldón, Chiloé;

En Colombia 

 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en la ciudad de Medellín, Antioquia;
 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en el municipio de Rionegro, Antioquia;
 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en el municipio de Santa Fe de Antioquia, Antioquia;

Capillas
 Ermita de Jesús Nazareno, iglesia católica en la ciudad de Popayán, Cauca;
 Capilla de Jesús Nazareno, iglesia católica en la ciudad de Marinilla, Antioquia;

En España 

 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en el concejo (municipio) de Cudillero, Principado de Asturias;

En México 
 Iglesia de Jesús Nazareno, iglesia católica en la ciudad de México;